Северный боевой летучий отряд или Летучий боевой отряд Северной области (сокр. ЛБО СО ПСР) — террористическая группа, организованная эсером Альбертом Траубергом в 1906 году. Группа также была известна по партийной кличке своего основателя «Отряд Карла».

Из воспоминаний А. В. Герасимова:

Наиболее опасной среди них была группа Северного Летучего Боевого Отряда, которая возникла ещё осенью 1906 года и уже совершила ряд террористических покушений. Я расспрашивал о ней Азефа, но он сообщил мне, что она не подчинена Центральному Комитету партии социалистов-революционеров, а действует, поддерживая связи с местными комитетами, на свой страх и риск, и что ему, Азефу, собрать о ней сведения очень трудно, так как это может навлечь на него подозрения. — Герасимов, «На лезвии с террористами», 1985 

Членами отряда были совершены убийства прокурора Павлова, генерал-майора Георгия Мина и начальника Главного тюремного управления А. М. Максимовского.

История отряда 
В составе Партии социалистов-революционеров (ПСР) имелись небольшие группы боевой дружины, летучие боевые отряды, а также отдельные лица, которые совершали политические убийства. Зачастую для их действий не требовалось даже руководства из центра, поскольку многие решения принимались по собственной инициативе. В этом случае члены местных террористических образований не проявляли той преданности принципам ПСР, что мгновенно бросалось в глаза.

В Санкт-Петербурге наибольшую активность проявлял Северный боевой летучий отряд, который был сформирован в 1906 году. Он не подчинялся Центральному комитету, как это было в случае с Боевой организацией. Чаще всего им руководил петербургский комитет партии. Важным моментом является ещё и то, что свыше восьмидесяти процентов боевиков из состава Северного боевого летучего отряда даже не считались официальными членами ПСР. Они вступали в отряд по различным причинам, в перечне которых можно было видеть как избыток юношеского революционного задора, так и стремление к мести по личным мотивам.

Отряд возглавлял латыш Альберт Трауберг по кличке «Карл». Была широко известна его настойчивость и храбрость, из-за чего даже Азеф предупреждал своих начальников полиции: «Пока этот человек жив, вы не можете спать спокойно».

Известные члены

Разгром организации 
Членов ЛБО выдал охранному отделению лидер Боевой организации партии социалистов-революционеров Евно Азеф, бывший одновременно тайным сотрудником охранки. Арест Карла оказался очень тяжёлой потерей для Северного летучего боевого отряда, но террористы продолжили подготовку других громких акций. В результате их действий в конце 1907 года было осуществлено покушение на дядю царя — великого князя Николая Николаевича — и министра юстиции Щегловитова. Начальник Петербургского отделения охранки А. В. Герасимов не мог найти членов отряда, пока его агент не назвал имя Анны Распутиной, остававшейся в то время на свободе. В результате установленной за ней слежки была получена информация о регулярных встречах её товарищей в Казанском соборе, где они притворялись молящимися, однако на самом деле обменивались взрывчаткой и информацией. Благодаря такой находке полиции стали известны планы террористов, и 7 февраля 1908 года было арестовано девять членов Северного летучего боевого отряда. В их числе оказался и Марио Кальвино (Лебединцев), обложенный взрывчаткой и планировавший взорвать такую живую бомбу под каретой Щегловитова. Во время задержания он кричал полицейским, что если он взорвётся, то вся улица превратится в руины. Однако полиция всё же сумела его задержать, и спустя неделю он был осуждён.

Семь террористов, в числе которых находились Лебединцев и Распутина, были приговорены к смертной казни через повешение.

А. В. Герасимов впоследствии вспоминал:
Потом мне говорил прокурор, официально по своей должности присутствовавший на казни террористов: «Как эти люди умирали… Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости… С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои».

Эта казнь послужила основой для рассказа Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных».

Примечания

Источники 
 Зильберштейн С. Я. В. В. Лебединцев // Каторга и ссылка. 1928. № 2 (39). С. 146-165. С. 146-157. С. 157-165.
 Кан Г. С.   Грозя бедой преступной силе… Летучий боевой отряд Северной области (1906-1908). Т.I-II» (СПб., 2021) ISBN 978-5-87991-153-4
 Командиры Летучего боевого отряда Северной области
 Кудрин А. Пермь в столыпинском галстуке. Часть 5: Путешествие динамита из Перми в Петербург. Интернет-журнал "Звезда" 27 марта 2018 года 

Боевые организации политических партий
Партия социалистов-революционеров
Организации Российской империи
Политика Российской империи
Терроризм в Российской империи
Революционный террор
Члены Северного боевого летучего отряда